Lightning Bolt () — десятый студийный альбом американской альтернативной рок-группы Pearl Jam, издан 14 октября 2013 года на лейблах Monkeywrench Records и Republic Records. Первый сингл «Mind Your Manners» был выпущен 11 июля 2013 года. Альбом был спродюсирован Бренданом О'Брайеном, который также работал над многими другими альбомами Pearl Jam.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Примечания 

Альбомы 2013 года
Альбомы Pearl Jam
Альбомы альтернативного рока
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums